Brinz ist der Familienname folgender Personen:

 Alois von Brinz (1820–1887), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker
 Arnold Brinz (* 1863), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann in Ansbach